Смоленское армянское кладбище (или Армянское кладбище) — кладбище в Санкт-Петербурге, основанное в 1791 году.
Расположено на северном берегу реки Смоленки рядом со Смоленским православным и Смоленским лютеранским кладбищами. На территории расположена армянская церковь Святого Воскресения Христова.

История 
 1714 год — вардапет Минас обращается к Петру I с прошением разрешить построить армянскую церковь. Необходимость молитвенного дома исходила из многочисленности армянской общины, в которую к этому времени входило уже 30 дворов.
 29 января 1725 года Синод даёт разрешение на строительство храма, но его строительство по неясным причинам не началось.
 В 1740 году купец Ширванов, глава армянской общины, вновь получает разрешение на строительство церкви на Васильевском острове (куратор проекта — Карло Трезини), но строительство вновь прерывается.
 В мае 1770 года коллежский советник Иван Лазаревич Лазарев (Ованес Лазарян) обращается к Екатерине II с прошением о дозволении возведения армянской церкви, после чего, год спустя, под руководством архитектора Ю. М. Фельтена на Невском проспекте напротив Гостиного двора было начато строительство церкви Святой Екатерины.
 18 февраля 1780 года церковь была освящена армянским архиепископом Иосифом (Аргутинским).
 15 (26) февраля 1791 года в связи с прошением протопопа Стефана (Лорис-Меликова) императрица Екатерина II своим указом повелела выделить место на берегу реки Смоленки рядом с лютеранским кладбищем для отдельного армянского кладбища и разрешила построить каменную церковь.
 Около 1797 года церковь была освящена и получила своё нынешнее именование (Святого Воскресения Христова). Постепенно вокруг неё выросло небольшое кладбище (около 400 захоронений к концу XIX века).
 В 1923 году храм был закрыт, позже часть надгробий была перенесена в Музей городской скульптуры.
 С 1939 года захоронения прекращены. Позже большая часть кладбища была снесена и на его территории было устроено футбольное поле.
 В 1988 году церковь была возвращена верующим, прошли первые богослужения, началось восстановление сохранившейся части кладбища.

Захоронения 

Наиболее известные, представляющие исторический интерес захоронения, составлено по материалам работ В. Н. Аматуни в книге А. В. Кобака и Ю. М. Пирютко и В. И. Саитова:

 Агаси-бек Авшаров, Александр Александрович (1834—1907) — российский военачальник, генерал от кавалерии
 Айрапетян А. (ск. 1803)
 Акимов А. Д. (1801—1853) — дворянин
 Акимова А. Л. (1817—1847) — дворянка
 Акимова К. А. (1853—1857)
 Аксентов В. С. (ск. 1933)
 Амиди О. (1789—1849)
 Арамянц И. М. (ск. 1910)
 Арапетов Я. И. (1812—1847) — надворный советник
 Аргутинский-Долгорукий И. Ф. (ск. 1839)
 Аристакесян Г. Т. (1849—1916)
 Ахвердов В. Ф. (1834—1914)
 Балиоз М. К. (1856—1879)
 Берникова А. И. (ск. 1823)
 Богданов С. (ск. 1848)
 Гайрабетов К. Н. (ск. 1906) — химик-естественник
 Гамазов М. А.
 Делянов И. Д. — министр просвещения
 Драницын А. А. (1853—1918)
 Драницын Д. А. (1866—1916)
 Иванян, Христофор Иванович (1920—1999) — генерал-лейтенант
 Кегамянц Г. (1838—1908)
 Кемурджиан А. Л. (1921—2003) — конструктор планетоходов.
 Лейброк А. А. (1815—1879)
 Лорис-Меликов С.
 Маничаров И. М. (1765—1815)
 Михайлов И. Г. (1775—1822)
 Патканов К. П. (1833—1889)
 Попов Ф. А. (1886—1933)
 Папазяны В. Ф., М. В. и О. И.— семья Ваграма Папазяна (супруга, дочь и внучка)
 Сааруни-Гамазов Н. А. (1826—1876)
 Серебров А. Г. (1769—1830)
 Строганов В. В. (1857—1938) — акушер-гинеколог, профессор
 Субаши Э. А. (ск. 1906) — коллежский советник
 Тамашев М. П. (1854—1906)
 Тахтаджян А. Л. (1910—2009) — ботаник, биолог-эволюционист; академик РАН.
 Тер-Асцватурян (1746—1799)
 Тер-Степанов С. И. (1810—1857)
 Тер-Степанова М. И. (1886—1921) — инженер-электрик
 Трактина Л. А. (1915—1936)
 Улезко-Строганова К. П. (1858—1943) — акушер-гинеколог, профессор, Заслуженный деятель науки
 Фиралов Г. П. (ск. 1823) — поэт, автор самоучителя грузинского языка.
 Фиралов З. (1787—1820) — лейб-гвардии штабс-капитан, участник Отечественной войны 1812 года
 Халдаров Г. И. (1732—1787)
 Хантарджан Г. (1835—1906)
 Харазов И. Е. (1808—1868)
 Хастатов А. В. (1756—1809) — генерал-майор, двоюродный дед М. Ю. Лермонтова
 Ходжейнатов А. А. (1833—1888)
 Худобашев А. М. (1780—1862)
 Челабов М. И. (1782—1834)
 Шаншиев Николай Самойлович (1807—1884)
 Шаристанов П. П. (1774—1823)
 Ярамышев Х. А. (ск. 1918)

Интересные факты 
 Согласно отдельным источникам, в Церкви Святого Воскресения на кладбище хранилась надгробная плита с могилы А. В. Суворова. 
 Надписи на могилах позволяют чётко определить социальное распределение членов армянской общины по роду деятельности: купцы, военные, чиновники, педагоги, врачи, переводчики.
 Изначально захоронений было немного, что позволяло ориентировать могилы строго с запада на восток и оставлять между ними широкие прямые проходы.

Галерея

См. также 
 Церковь Святого Воскресения (Санкт-Петербург)
 Армяне в Санкт-Петербурге

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Фотографии некрополя
 Армянские страницы Санкт-Петербурга

Кладбища Санкт-Петербурга
Армянские кладбища